sovralimentazione – un sistema per alzare la pressione dell'aria che alimenta un motore a combustione interna
 Supercharger – espansione per Atari 2600
 Supercharger – album dei Machine Head
 SuperCharger – gruppo musicale danese
 Supercharger – punti di ricarica per auto elettriche Tesla